Флаг муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 июля 2011 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг города Комсомольска-на-Амуре представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтально расположенных полос: жёлтого, голубого и зелёного цветов (поле № 1, № 2, № 3). Поле № 1 — жёлтого цвета, поле № 2 — голубого, поле № 3 — зелёного. Поля № 1, № 3 одинаковы по высоте и составляют 1/4 части от высоты всего полотнища флага города Комсомольска-на-Амуре. Поле № 2 представляет собой основную полосу по высоте, равную 2/4 части от высоты всего полотнища.

Отношение ширины флага города Комсомольска-на-Амуре к его длине 2:3».

В центре голубой части полотнища расположен герб города Комсомольска-на-Амуре. Герб выполнен на щите французской геральдической формы.

Для удобства восприятия и упрощения изготовления флага города Комсомольска-на-Амуре изогнутое основание герба города Комсомольска-на-Амуре срезано в соответствии с ниже идущей полосой.

Символика 
Полотнище флага города Комсомольска-на-Амуре выполнено с использованием трёх геральдических цветов, которые обозначают:

— жёлтый — цвет солнца, энергии, богатства. Символизирует процветание города Комсомольска-на-Амуре, в том числе спортивные достижения жителей, а также успехи в области науки, культуры и искусства;

— голубой (небесный) — символ красоты, мягкости, величия. В данном случае символизирует воды могучей реки Амур, а также развитую структуру воздушного и водного транспорта. Яркими представителями являются открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина» (ОАО «КнААПО»), открытое акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (ОАО «АСЗ»);

— зелёный (зелень) — цвет надежды, радости, изобилия. Символизирует вечно молодой дух города, а также необъятные таёжные просторы. Район Комсомольска-на-Амуре славится лесными ресурсами, богатыми запасами реликтовых растений.

В центральной части голубого цвета размещаются элементы герба города Комсомольска-на-Амуре. В центре щита фигура молодого человека. Он в рабочей одежде строителя. Лицо юноши открыто всем ветрам. Мощным размахом сильных рук юноша-строитель — человек-творец раздвигает вековую тайгу. У ног юноши — синь и белые барашки волн таёжной реки Амур. Над синей гладью восходит золотое (жёлтое) солнце, устремляясь лучами ввысь. Герб является памятником первым строителям города, прибывшим на дикий берег Амура 10 мая 1932 года в составе ударных трудовых десантов в таёжные просторы страны и символизирует вечно молодой дух города.

Цветовое расположение полос флага города Комсомольска-на-Амуре выполнено с основными цветами на гербе города Комсомольска-на-Амуре.

Верхняя полоса жёлтого цвета символизирует продолжение солнечного света, в лучах которого находится фигура молодого строителя. Свет солнца как бы падает на землю, на которой стоит человек. Это показывает тонкая жёлтая полоса под его ногами.

Основная широкая полоса голубого цвета символизирует небо за спиной человека и реку Амур, на фоне которых он стоит, в соответствии с гербом города Комсомольска-на-Амуре. По обеим сторонам фигуры человека изображены зелёные ёлки, ограничивая смысловое решение контура самого герба города Комсомольска-на-Амуре.

Нижняя полоса зелёного цвета является основой полотнища, которое тоже ограничивает пространство герба города Комсомольска-на- Амуре и является основанием зелёных ёлок, расположенных на гербе города Комсомольска-на-Амуре.

Выбранные цвета и символика флага города Комсомольска-на-Амуре неотъемлемо переплетаются с гербом города Комсомольска-на-Амуре, наиболее полно показывая и выражая историческое и современное содержание муниципального образования.

Примечания 

Флаги с изображением человека
Флаги с изображением солнца